Izbičijada je kulturno-zabavna i športska manifestacija, koja se održava 16. kolovoza svake godine od 1997. u mjestu Izbičnu. Riječ je o manifestaciji koja okuplja domaće i raseljene mještane kao i prijatelje tog mjesta ljude željne zabave i druženja.

Povijest
Izbičijada je 1997. godine pokrenuta na inicijativu mještana Izbična, a 2007. godine, održana je 10. jubilarna "Izbičijada" kada se ujedno proslavilo i 90 godina osnutka Župe Izbično i 60 godina od mučeničke smrti dviju Dragica Pavković (mučenički grobovi nalaze se nedaleko od crkve u Izbičnu te ih narod hodočasti). Izbičijada je poznata i po visokim uzvanicima, značajno je istaknuti da je tom prigodom Izbično posjetio i uzoriti Kardinal vrhbosanski moninjor Vinko Puljić, koji je predvodio svečano misno slavlje pred Crkvom u Izbičnu kao i molitvu na grobovima mučenica Dragica.

Program Izbičijade
Zbog svog bogatog programa u koji se svake godine unose određene novine Izbičijada privlači brojne posjetitelje iz Širokog Brijega i ostalih mjesta. Program započinje u 14 h. svetom misom na grobovima mučenica Dragica koji se nalaze u neposrednoj blizini Župne crkve u Izbičnu. Poslije mise obično hodočasnici posjete i župni ured kao i Prirodoslovni muzej koji se nalazi uz crkvu. Zatim slijedi kulturno-zabavni i športski program koji se odvija na Izbičkom polju.

Program na Izbičkom polju započinje nogometnom utakmicom, a tu je i prilika da se sudjeluje u natjecanju u starim športovima kao što je potezanje klipa, bacanje kamena s ramena, potezanje konopa itd.
Poslije športskog slijedi bogati kulturno-zabavni program. Izbičijada pored zabavnog dijela služi i promociji umjetnosti, tako se na istoj organizirju i izložbe slika lokalnih umjetnika kao i promocija knjiga.
Za dobar ugođaj na Izbičkom polju pobrinu se i ugostitelji.

Organizacijski odbor
Cjelokupnu organizaciju manifestacije vodi Organizacijski odbor.
Za organizaciju 11. obljetnice Izbičijade koja je održana 2008.g., sastav Organizacijskog odbora bio je sljedeći:

Vjekoslav Draškić (predsjednik)
Frano Soldo (Frenky)
Fra Franjo Mabić 
Jozo Pavković
Mićo Crnjac (Lončarušić) 
Ivo Crnjac (Lončarušić)
Zoran Soldo
Toni Crnjac (Bili)
Ivo Crnjac (Didović)
Vjeko Pavković (Ivkić)

Počasni članovi:
Miro Kraljević – Načelnik Općine Široki Brijeg
Jerko Sesar – Predsjednik HKUD Hercegovac

Vanjske poveznice
 Izbičijada na Izbično.info
 Foto-galerija s Izbičijade 2007.

Šport u Širokom Brijegu